Tena Garduño ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Tena Garduño (* 1956), mexikanischer Fußballspieler und -trainer, siehe Alfredo Tena 
 Luis Fernando Tena Garduño (* 1958), mexikanischer Fußballspieler und -trainer, siehe Luis Fernando Tena